A 2005-ös Australian Open női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte honfitársa, Lindsay Davenport előtt.

Kiemeltek 

  Lindsay Davenport (Döntős)</li>
  Amélie Mauresmo (Negyeddöntős)</li>
  Anasztaszija Miszkina (Negyedik kör)</li>
  Marija Sarapova (Elődöntős)</li>
  Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntős)</li>
  Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)</li>
  Serena Williams (Bajnok)</li>
  Venus Williams (Negyedik kör)</li>
  Vera Zvonarjova (Második kör)</li>
  Alicia Molik (Negyeddöntős)</li>
  Nagyja Petrova (Negyedik kör)</li>
  Patty Schnyder (Negyeddöntős)</li>
  Karolina Šprem (Negyedik kör)</li>
  Francesca Schiavone (Harmadik kör)</li>
  Silvia Farina Elia (Negyedik kör)</li>
  Szugijama Ai (Első kör)</li>

  Fabiola Zuluaga (Második kör)
  Jelena Lihovceva (Harmadik kör)
  Nathalie Dechy (Elődöntős)
  Tatiana Golovin (Második kör)
  Amy Frazier (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Harmadik kör)
  Jelena Janković (Második kör)
  Mary Pierce (Első kör)
  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Daniela Hantuchová (Harmadik kör)
  Anná Szmasnóvá (Harmadik kör)
  Aszagoe Sinobu (Második kör)
  Gisela Dulko (Második kör)
  Flavia Pennetta (Első kör)
  Jelena Kostanić (Második kör)
  Iveta Benešová (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

N1